Die 22. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 20. bis 26. November 2006 im nordirischen Belfast ausgetragen. Sie war Teil der WSA World Tour 2006/07, das Gesamtpreisgeld betrug 112.500 US-Dollar.

Titelverteidigerin war die Malaysierin Nicol David, die auch topgesetzt war. Das Favoritenfeld ergänzten die Niederländerin Vanessa Atkinson, Weltmeisterin von 2004, sowie die Grinham-Schwestern aus Australien, Rachael und Natalie. Für Deutschland und Österreich waren jeweils Daniela Schumann und Birgit Coufal angetreten, schieden aber beide bereits in der ersten Qualifikationsrunde aus. Aus der Schweiz gab es keine Teilnehmerin.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2006/07
2006
Sportveranstaltung in Belfast
Squashturnier im Vereinigten Königreich